Örgryte hat verschiedene Bedeutungen:

 ein Kirchspiel (socken) in der ehemaligen Harde Sävedal.
 von 1863 bis 1921 eine Gemeinde in Schweden, 1922 eingegliedert in Göteborg.
 eine Kirchengemeinde im Bistum Göteborg.
 die Sportvereinigung Örgryte IS.